Cleere ist der Familienname folgender Personen:

Nigel Cleere (* 1955), britischer Ornithologe
Peter Cleere, irischer Hurlingspieler
Séamus Cleere, irischer Hurlingspieler